François Blondel ist der Name folgender Personen:

* François Blondel (Mediziner) (1613–1703), flämischer Arzt
 François Blondel (Architekt) (um 1618–1686), französischer Baumeister und Architekturtheoretiker
 François Blondel (Bischof) (* 1940), französischer Geistlicher, Bischof von Viviers

Siehe auch:
 Jacques-François Blondel (1705–1774), französischer Architekt und Kunsttheoretiker
 Jean-François Blondel (um 1681/83–1756), französischer Architekt und Maler